MISC ou Misc peut faire référence à :

 Minimal instruction set computer, une architecture processeur ;
 Multi-System & Internet Security Cookbook, un magazine français spécialisé dans la sécurité informatique ; 
 misc., l'abréviation du mot anglais miscellaneous.